Георгиос Нянкас () е гръцки поет и просветен деец от XIX век.

Биография 
Роден е в 1820 година в костурското влашко село Клисура (Влахоклисура), което тогава е в Османската империя. Израства в Цариград. Работи като учител в гръцките училища в Цариград и Силиврия. Пише проза и поезия, исторически и педагогически изследвания, както и няколко поетични некролози за известни личности. Нянкас умира в 1905 година.

Творчество 
 Ελληνική Μυθολογία (1857),
 Σιμώνι Γ. Σίνα (1860),
 Ωδή προς την νέαν της Ελλάδος Κυβέρνησιν (1862),
 Ελεγείον εις Γεώργιον Ζαρίφην (1884),
 Ζάππειον και Παλλάς (1885),
 Ελεγείον εις τον αοίδημον και αείμνηστον Ζαννήν Στεφανοβίκ Σκυλίτση (1886),
 Ο από Νικοπόλεως νέος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Νεόφυτος ο Η’ (1891),
 Ο Από Εφέσσου Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Κωνσταντίνος ο Εος (1901).

Бележки 

Македонски власи
Гръцки поети
Родени в Клисура (Гърция)
Гъркомани